Vạn Thắng (Nha Trang, Khánh Hòa)
 Vạn Thắng (Vạn Ninh, Khánh Hòa)
 Vạn Thắng (Thanh Hóa)
 Vạn Thắng (Hanoi)